GWR steht für:

 Genesee and Wyoming (NYSE:GWR), US-amerikanisches Eisenbahnunternehmen
 Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (Fachzeitschrift)
 Gloucestershire Warwickshire Railway
 Graswurzelrevolution, deutsche anarchopazifistische Zeitschrift
 Guinness World Records, siehe Guinness-Buch der Rekorde
Great Western Railway, diverse Eisenbahnunternehmen

Gŵr steht für:
 Llygad Gŵr (bl. 13. Jahrhundert), walisischer Dichter

gwr steht für:
 Lugwere (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Bagwere in Uganda

Siehe auch:
 Great Western Railway (Begriffsklärung)

Abkürzung